Didymobotryum är ett släkte av svampar. Didymobotryum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymobotryum